Фриц ван ден Берге (; 3 апреля 1883, Гент — 23 сентября 1939, там же) — бельгийский художник, писавший свои работы преимущественно в импрессионистском и экспрессионистском стилях.

Жизнь и творчество 
Его отец был библиотекарем в Гентском университете. Фриц ван ден Берге изучал живопись в Художественной академии родного города. После её окончания в 1904 году он приезжает в небольшой фламандский городок Синт-Мартенс-Латем, где образовалась колония живописцев и сложилась своя, художественная Латемская школа. В ранний период своего творчества Ф. ван ден Берге создаё тпроизведения в импрессионистской манере. После начала Первой мировой войны он, как и многие другие художники из Синт-Мартенс-Латем, переселяется в Нидерланды. Под влиянием своего старшего друга Густава де Смета ван ден Берге начинает рисовать экспрессионистские работы. В этой творческий период (начиная с 1916 года) художник пишет мрачные, пессимистические полотна.

В 1922 году, после возвращения в Брюссель, художник для своих картин выбирает более светлые тона, их настроение становится более весёлым и радостным. Основной темой его творчества в этот период становится обнажённое женское тело. В 1925 году ван ден Берге переезжает в Гент, где подпадает под художественное влияние сюрреализма. Его работы в конце жизни написаны в фантастических и трагических тонах.

Галерея

Примечания

 
Персоналии по алфавиту
Родившиеся 3 апреля
Родившиеся в 1883 году
Родившиеся в Генте
Умершие 23 сентября
Умершие в 1939 году
Умершие в Генте
Художники XX века
Художники Бельгии
Художники-экспрессионисты Бельгии
Художники Фландрии